Le Dinamo Minsk (du russe :  ; en biélorusse :  - Dynama Minsk) est un club de hockey sur glace de Minsk en Biélorussie. Il évolue dans la KHL.

Historique 

Le club est créé en 1976 à la suite du Torpedo Minsk. Le Dinamo a été acheté et a pris le nom de Tivali Minsk de 1993 à 2001 année où il cesse ses activités. L'équipe est recrée en 2003 sous l'impulsion de la fédération de Biélorussie de hockey sur glace et est engagée dans l'Ekstraliga. En 2008, il intègre une nouvelle compétition, la KHL. Il signe alors une affiliation avec le Keramin Minsk de l'Ekstraliga. L'entraîneur Paul Gardner démissionne en août pour raisons personnelles et est remplacé par Jim Hughes.

Les logos

Palmarès et statistiques

Palmarès 
 Vainqueur du Championnat de Biélorussie : 2007.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie : 2005, 2006.
 Coupe Spengler : 2009

Saisons en KHL 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2008-2009 || 56|| 12|| 1|| 2|| 34|| 2|| 5|| 124|| 197|| 49|| align="left"| 22/24 ||align="left"| Non qualifié
|-
| 2009-2010 || 56|| 17|| 1|| 5|| 31|| 0|| 2|| 139|| 164|| 65|| align="left"| 17/24 || align="left"|Non qualifié
|-
| 2010-2011 || 54|| 17 ||3 ||5 ||22 ||2 ||5 ||150 ||155 || 74 || align="left"| 16/23 ||align="left"| Lokomotiv Iaroslavl 3-4 (huitième de finale)
|-
| 2011-2012 || 54|| 21|| 0|| 7|| 20|| 3|| 3|| 158|| 148|| 83|| align="left"| 13/23 ||align="left"| OHK Dinamo 0-4 (huitième de finale)
|-
| 2012-2013 || 52|| 18|| 5|| 1|| 23|| 3|| 2|| 125|| 148|| 71|| align="left"| 19/26 || align="left"|Non qualifié
|-
| 2013-2014 || 54|| 13|| 1|| 3|| 31|| 2|| 4||102 ||161 || 53|| align="left" |/28|| align="left"|Non qualifié
|-
| 2014-2015 || 60|| 27|| 3|| 4|| 31|| 1|| 4||171 ||159 || 100|| align="left" |/28|| align="left"| Jokerit 1-4 (huitième de finale)
|-
| 2015-2016 || 60|| 20|| 2|| 5|| 24|| 5|| 4|| 147|| 168|| 83|| align="left"| 18/28 || align="left"| Non qualifié
|-
| 2016-2017 || 60|| 27|| 3|| 7|| 19|| 2|| 2|| 171|| 150|| 105|| align="left"| 8/29 || align="left"|  Lokomotiv Iaroslavl 1-4 (huitième de finale)
|-
| 2017-2018 || 56|| 20|| 1|| 4|| 28|| 2|| 1|| 112|| 129|| 73|| align="left"| 20/27 || align="left"| Non qualifié
|-
| 2018-2019 || 62|| 15|| 0|| 2|| 37|| 6|| 2|| 119|| 180|| 42|| align="left"| 24/25 || align="left"| Non qualifié
|-
| 2019-2020 || 62|| 11|| 2|| 1|| 37|| 6|| 5|| 135|| 232|| 39|| align="left"| 24/24 || align="left"| Non qualifié
|-
| 2020-2021 || 60|| 17|| 10|| 5|| 25|| 2|| 1|| 167|| 174|| 67|| align="left"| 15/23 || align="left"|  SKA Saint-Pétersbourg 1-4 (huitième de finale)
|-
| 2021-2022 || 47|| 18|| 4|| 1|| 16|| 4|| 4|| 138|| 144|| 54|| align="left"| 14/24 || align="left"|  SKA Saint-Pétersbourg 0-4 (huitième de finale)
|-
|2022-2023||68 ||21 ||4 || 2||27 ||7 ||7 ||175 ||201 || 68|| align="left"| /22 || align="left"| SKA Saint-Pétersbourg 2-4 (huitième de finale)

Joueurs

Liens externes 
 Site officiel

Voir aussi 

Dinamo Minsk
Équipe de la ligue continentale de hockey
Club sportif à Minsk
Club sportif fondé en 1976
Hockey sur glace à Minsk